Абелин — фамилия. 

Известные носители:

 Абелин, Иоганн Филипп (1600 — ок. 1634) — немецкий историк.
 Абелин, Жан-Пьер (род. 1950) — французский политик.
 Абелин, Этьен (род. 1972) — швейцарский скрипач.